Die Hua Hin Championships 2015 waren ein Tennisturnier der Damen der WTA Challenger Series 2015. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger fand vom 9. bis 15. November 2015 in der thailändischen Stadt Hua Hin statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hua Hin Championships 2015 fand am 7. und 8. November 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Hua Hin Championships 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten je Spielerin.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Hua Hin